Enikő Mihalik – supermodella ungherese
Jaroslav Mihalík – calciatore slovacco
Red Mihalik –  cestista e arbitro di pallacanestro statunitense

Pagine correlate 
Mihálik